Glomerella är ett släkte av svampar. Glomerella ingår i familjen Glomerellaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Glomerella